Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 94-es jelzésű villamosok:

Belgium 

 94-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 94-es villamos (Prága)